Stone Store steht für:

 Stone Store (Kerikeri), Baudenkmal und Museum in Neuseeland
 Howland Stone Store, Baudenkmal und Museum in Sherwood, New York, Vereinigte Staaten